Huis Nassau-Dillenburg (1303-1328)
 Huis Nassau-Dillenburg (1607-1620)
 Huis Nassau-Dillenburg (1620-1739)
Alle zijn zijtakken van de Ottoonse Linie van het Huis Nassau.